O São Paulo Challenger de Tênis foi um torneio de tênis, que fez parte da série ATP Challenger Tour e realizado entre 2012 e 2016, nas quadras de saibro do Clube Paineiras do Morumby, no bairro do Morumbi, em São Paulo, Brasil, conforme informações publicadas no site da ATP. 

Em 2013 foi realizada a única edição do torneio feminino, organizado pela Federação Internacional de Tênis (ITF).

Edições

Simples masculino

Simples feminino

Duplas masculinas

Duplas femininas

Ligações Externas 
 Site Oficial

ATP Challenger Tour
Torneios de tênis em São Paulo
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil
Circuito Feminino ITF